Lužan je naselje u sastavu Grada Zagreba. Nalazi se u gradskoj četvrti Sesvete. Poznato je po dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lužan koje djeluje još od davne 1932. godine. ZET-ova autobusna linija za Lužan je 273.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 675 stanovnika te 185 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 719 stanovnika.

Izvori
 Statistički ljetopis Zagreba 2007. 

Naselja u Gradu Zagrebu
Sesvete